Baltzer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Armin Baltzer (1842–1913), schweizisk geolog
 Eduard Baltzer (1814–1887), tysk präst och politiker
 Johann Baptist Baltzer (1803–1871), tysk romersk-katholsk teolog
 Lauritz Baltzer (1845–1917), dansk-svensk tecknare
 
 Thomas Baltzer (1630–1663), tysk violinist och kompositör

Se även 

 Balzer
 Balzert

Tyska efternamn